Golubići je lahko:
 Golubići, Samobor (Hrvaška)
 Golubići, Oprtalj (Hrvaška)

Glej tudi 
 Golubić